Улица Во́скова — название улиц в различных населённых пунктах России, присвоенное в память о российском революционере Семёне Петровиче Воскове (1889—1920).

Россия 
 Улица Воскова — улица в Гатчине.
 Улица Воскова — улица в Кингисеппе.
 Улица Воскова — улица в Новосибирске.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Воскова — улица на Петроградской стороне.
 Улица Воскова — улица в историческом районе Сергиево (Володарский).
 Улица Воскова — улица в Сестрорецке.
 Улица Воскова — улица в Таганроге.